Mollakənd – centro abitato del distretto di Kürdəmir, in Azerbaigian
 Mollakənd – centro abitato del distretto di Lənkəran, in Azerbaigian